Chocolate peut désigner :
Chocolate (film, 2005), un film de Vivek Agnihotri
Chocolate (film, 2008), un film de Prachya Pinkaew